Андраш Шефер (; ) — венгерский футболист, полузащитник клуба «Унион Берлин» и сборной Венгрии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 
Шефер — воспитанник клубов «Халадаш» и МТК. 30 марта 2017 года в матче против «Дьирмота» он дебютировал в чемпионате Венгрии. 10 сентября в поединке против «Ньиредьхаза Спартакус» Андраш забить свой первый гол за МТК.

В начале 2019 года Шефер перешёл в итальянский «Дженоа». Летом 2019 года для получения игровой практики он был отдан в аренду в «Кьево», но из-за высокой конкуренции на поле не вышел. В начале 2020 года Шефер был арендован словацким ДАК 1904. 16 февраля в матче против «Сеницы» он дебютировал в чемпионате Словакии. По окончании аренды Шефер подписал с клубом полноценный контракт. 1 августа 2021 года в поединке против «Липтовски-Микулаш» Андраш забил свой первый гол за ДАК 1904.

Международная карьера 
3 сентября 2020 года в матче Лиги Наций против сборной Турции Шефер дебютировал за сборную Венгрии. 4 июня в товарищеском матче против сборной Кипра он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2021 году Шефер принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против Португалии, Франции и Германии. 8 сентября того же года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Андорры Эндре забил свой первый гол за национальную команду. В поединке против немцев Андраш забил гол.

Голы за сборную Венгрии

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК МТК
Игроки ФК ДАК 1904
Игроки ФК «Унион» Берлин